Засульская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Засульская волость (Минский уезд) — в составе Минской губернии, Минский уезд
 Засульская волость (Лубенский уезд) — в составе Полтавской губернии, Лубенский уезд
 Засульская волость (Роменский уезд) — в составе Полтавской губернии, Роменский уезд